

Przypisy

Bibliografia
 Monastery Stauropigialne Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
!